Miejscowości w USA:
 Beverly Hills – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Beverly Hills – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saint Louis
 Beverly Hills – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Beverly Hills – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Beverly Hills – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus

Australia:
 Beverly Hills (Sydney)
Inne:
 Beverly Hills 90210 – serial telewizyjny
 Beverly Hills, 90210 (ścieżki dźwiękowe)
 Beverly Hills Video – wypożyczalnia filmów